Het seizoen 2008/2009 van Sparta Rotterdam was het 54ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Onder leiding van trainer-coach Foeke Booy eindigde Sparta – voor de derde keer op rij – op de dertiende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de achtste finales van NEC Nijmegen: 2-1. Topscorer van het seizoen werd centrumspits Rydell Poepon met negen doelpunten.

Booy raakte in het najaar in opspraak toen hij scheidsrechter Michel Winter en diens baas Jaap Uilenberg op de hak nam. Hij deed dat na afloop van Willem II-Sparta (3-2) door het vermoeden te uiten dat de scheidsrechtersbaas zijn arbiters bewust in het nadeel van Sparta laat fluiten. Booy sprak zelfs van "een complot". Aanleiding was het competitieduel tegen Heracles Almelo op 14 december, toen Sparta met 2-1 verloor. Heracles-verdediger Mark Looms maakte in die wedstrijd een harde overtreding op Poepon. De Sparta-spits moest het veld geblesseerd verlaten, maar scheidsrechter Björn Kuipers bestrafte de dader niet. Booy zei na de wedstrijd dat "het niet zo vreemd is dat er geen Nederlandse scheidsrechters aanwezig zullen zijn op het WK van 2010 in Zuid-Afrika".

Eredivisie

Wedstrijden

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2009
Sparta Rotterdam